

Sigle IR 
 Infrarouge
 Information retrieval ou Recherche d'information en français
 Investor Relations
 Indian Railways, l'entreprise publique qui exploite le réseau ferroviaire de l'Inde, dénommée les « chemins de fer indiens » en français
 Impôt sur le revenu
 Instrument rating
 Les Indépendants républicains, groupe parlementaire conservateur sous la Troisième République française
 Train InterRégio ou InterRégional en Suisse, et Interrégion en Belgique
 Titre des ingénieurs civils et des ingénieurs agronomes en Belgique
 Intérêts restreints, une caractéristique importante du syndrome d'Asperger

Code IR 
 IR Iran,
 selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2 ;
 selon la liste des Internet TLD (top level domain) (.ir) ;
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques.
 IR désigne le polyisoprène synthétique selon la norme ISO 1043-1, voir Liste des codes des polymères.

Autres 
 Dans la mythologie égyptienne, Ir est la personnification de la vue. Il est souvent représenté au côté de Thot ou de Khonsou ;
 L'ir est une langue môn-khmer parlée au Laos ;
 l'Iso-Marlboro IR est une Formule 1 de 1973 ;
 En mathématiques, ℝ ou  est l'ensemble des imaginaires purs ;
 Ir désigne l'abréviation du titre d'ingénieur civil habituellement placée devant le nom.
 Ir. (avec point) désigne officiellement l'abréviation du titre d'ingénieur civil en Belgique habituellement placée devant le nom.

Ir (symbole chimique) 
 Ir désigne l'élément chimique Iridium.

Index égyptologique
Code